Jelinek ou Jelínek est un nom de famille porté par différentes personnalités (par ordre alphabétique) :
Elfriede Jelinek (1946 - ), femme de lettres autrichienne, prix Nobel de littérature
 Hanns Jelinek (1901 - 1969), compositeur et professeur de musique autrichien.
Hanuš Jelínek (1878 - 1944), écrivain et traducteur tchèque.
Hena Maes-Jelinek (1929 - 2008) professeure de littérature anglaise à l’Université de Liège.
Henriette Jelinek (1923 - 2007), écrivaine française
 Josef Jelínek (né en 1941), footballeur tchécoslovaque
 Josef Jelínek (entomologiste), entomologiste tchèque
 Karl Jelinek (1822-1876), physicien et météorologue autrichien
Maria Jelinek (1942 - ), patineuse artistique canadienne ;
Otto Jelinek (1940 - ), patineur artistique canadien, frère de Maria Jelinek.
Sidney Jelinek (1899-1979), rameur américain

Homophonie 
Le mot d'origine tchèque et susceptible de diverses graphies, origines et significations.
 
 Gelinek, Gellinek
 Jiří Jeslínek